Haberlmühle ist der Ortsname von

 Haberlmühle (Röhrnbach), Ortsteil des Marktes Röhrnbach, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Haberlmühle (Saldenburg), Ortsteil der Gemeinde Saldenburg, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern

Siehe auch:
 Habermühle